Bionicook é uma rede de fast food robotizada fundada pelo empresário caxiense Fabio Rezler e projetada pela Auttom, sendo seus robôs fornecidos pela Kuka Industrial Robots, com preparação de lanches e atendimentos sem intervenção humana.

No Brasil, ela funciona no Aeroporto de Guarulhos,  na Universidade de Caxias do Sul e na estação Carrão do metrô.

História 
Em 2014, o projeto iniciou com a operação de um modelo convencional de atendimento. No entanto, o empresário necessitou oferecer um modelo escalável, com apelo tecnológico e de consumo, com boa perspectiva de ganhos aos investidores.

Pioneiro na robotização 100% em fast food, em 2020 foi destaque na feira de inovações em tecnologia de informação  (Gulf Information Technology Exhibition), em Dubai.

Operação
Seu funcionamento ocorre da seguinte forma: o consumidor pede via tela digital touchscreen e, imediatamente após confirmado o pagamento, o robô inicia o preparo. São 18 opções de lanches – embalados e congelados – e 15 de bebidas.

Apesar de não haver intervenção humana no processo, existem tarefas realizadas por pessoas: fabricação dos lanches congelados, assistência técnica, reabastecimento, higienização da máquina, suporte, monitoramento remoto, logística e gestão da franquia.
 

Empresas fundadas em 2014
Empresas de Caxias do Sul
Cadeias de fast-food do Brasil